Sweeney peut désigner :

Patronyme

 Alison Sweeney (1976-), actrice américaine ;
 Anne Sweeney (1958-), femme d'affaires américaine travaillant pour Disney ;
 Ayrton Sweeney (1993-), nageuse sud-africaine ;
 Bill Sweeney (1937-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 
Bob Sweeney, acteur, réalisateur et producteur américain
 Bob Sweeney (1964-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Ceri Sweeney (1980-), joueur gallois de rugby à XV ;
 Charles Sweeney (1919-2004), pilote d'avion américain ;
 D. B. Sweeney (1961-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Don Sweeney (1966-), défenseur puis gestionnaire de hockey sur glace canadien.
 
 John Sweeney (1934-), syndicaliste américain ;
 Joseph Sweeney (1882 ou 1884-1963), acteur américain ;
 Larry Sweeney (1982-2011), nom de ring du catcheur (lutteur professionnel) et manager Alexander Whybrow ;
 Linda Sweeney (1953-), triathlète américaine ;
 Madeline Amy Sweeney (1966-2001), hôtesse de l'air du Vol 11 American Airlines du  ;
 
Mark Sweeney (1969-), joueur américain de baseball ;
 Mark Sweeney (1981-), joueur australien de rugby à XV ;
 Michelle Sweeney (1968-), actrice et chanteuse de jazz canadienne ;
 Patrick Sweeney (1952-), rameur d'aviron britannique ;
 Peter Sweeney (1984-), footballeur écossais ;
 Sydney Sweeney (1997-), actrice américaine ;
 Tim Sweeney (1970-), programmeur et entrepreneur américain. fondateur d'Epic Games, ;
 William Sweeney (1950-), compositeur écossais.

Divers
 Sweeney Todd, tueur en série du folklore anglais dont se sont inspirés les auteurs d'une comédie musicale et d'un film.

Patronyme irlandais